Rafael Corvalán puede referirse a los siguientes artículos:
 Rafael Corvalán Pazols, magistrado chileno.
 Rafael Jorge Corvalán (1809-?), abogado y periodista argentino.
 Rafael Corvalán, personaje de la telenovela Me llaman Martina Sola (1972).

Véase también 
 Corvalán .